Департамент Гарай  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 3964 км². Население — 20890 человек. Плотность населения — 5,3 чел./км².

Административный центр — Эльвесия.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Сан-Хавьер
 на востоке — с провинцией Энтре-Риос
 на юго-западе — с департаментом Ла-Капиталь
 на западе — с департаментом Сан-Хусто

Административное деление 
Коммуны
 Каяста ()
 Колония Массьяс ()
 Эльвесия ()
 Саладеро Мариано Кабаль ()
 Санта Роса-де-Кальчиньес ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе